Пойлу () — посёлок в Пойлинском (поселкового) административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название посёлка происходит от рода Пойлу племени казахлы.

История 
В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР посёлок относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

С 24 января 1939 года посёлок входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года посёлок Пойлу входило в Пойлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года посёлок передан в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Пойлинского административно-территориального округа был учрежден Пойлинский поселковый муниципалитет Акстафинского района. В 2004 году из состава Пойлинского АТО был выделен Пойлинский (поселковый) административо-территориальный округ.

География 
Посёлок Пойлу находится на берегу реки Акстафа.

Посёлок находится в 14 км от райцентра Акстафа и в 459 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Пойлы.

Посёлок находится на высоте 223 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается виноградарством, животноводством.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,2 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В посёлке расположены средняя школа, дом культуры, клуб, 2 библиотека, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района